Памятник Джузеппе Гарибальди:
 Памятник Джузеппе Гарибальди — памятник в Буэнос-Айресе
 Памятник Джузеппе Гарибальди — памятник в Нью-Йорке
 Памятник Джузеппе Гарибальди — памятник в Риме
 Памятник Джузеппе Гарибальди — памятник в Таганроге